Le riniofite sono una divisione (Rhyniophyta)  di piante fossili, considerate alla base dello sviluppo del sottoregno delle Tracheofite, come dagli studi di Peter Crane, comprendente le prime piante vascolari apparse sulla Terra nel Devoniano inferiore.  Furono descritte per la prima volta da Robert Kidston e William H. Lang nel 1917.  Di struttura relativamente semplice, non hanno un apparato radicale ben differenziato ma sono provviste di sottili rizomi per ancorarli al terreno. Lo sporofito consiste di un fusto ramificato con sporangi in posizione terminale, le foglie sono assenti o piccolissime. Le più rilevanti sono le licofite e le selaginellaceae.

Tassonomia

(secondo gli studi di Peter Crane non universalmente accettati)

Note

Collegamenti esterni